Friedrich Bergius, chimico tedesco.
 Karl Heinrich Bergius, botanico prussiano.
 Peter Jonas Bergius, botanico svedese.